Дальненское сельское поселение — муниципальное образование в Пролетарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Дальний.

География 
Дальненское сельское поселение располагается в северо-западной части Пролетарского района Ростовской области. Территория муниципального образования составляет 284 кв. км. На севере граничит с Семикаракорским и Мартыновским районами, на западе — с Веселовским районом, на востоке — с Мартыновским районом и Суховским сельским поселением, на юге — с Веселовским и Сальским районом. Центр поселения, хутор Дальний — находится в 220 км от областного центра города Ростов-на-Дону.

Почвы чернозёмные. Главная сельскохозяйственная культура — рис.

История 
Летом 1904 года первые 25 казачьих семей переехали на территорию нынешнего муниципального образования и основали здесь хутор Дальний. Своё название он получил потому, что был самым дальним в юрте станицы Кочетовской. Весной 1905 года казаками было распахано свыше 600 десятин земли.

В 1909 году казаки обратились в Донскую Епархию с просьбой о постройке в хуторе церкви, и собрали для этой цели 9000 рублей. Одновременно с ней строилась церковно-приходская школа.

Во время Второй мировой войны 360 человек ушли из хутора на фронт. 134 из них были убиты. После войны в хуторе организуется сельский совет.

В 1954 году здесь был организован совхоз.

Административное устройство 
В состав Дальненского сельского поселения входят:
 хутор Дальний;
 хутор Новомоисеевский;
 хутор Русский;
 хутор Хирный.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 История Дальненского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Пролетарского района Ростовской области